Organi di senso

Cinema 
Sensi – film di Gabriele Lavia (1986)

Musica 
 Sensi – singolo di Anna Tatangelo del 2011

Persone 
 Antonio Sensi – politico italiano
 Filippo Sensi – giornalista e blogger italiano
 Franco Sensi – dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Giuseppe Maria Sensi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Rosella Sensi – dirigente sportivo e imprenditrice italiana
 Stefano Sensi – calciatore italiano
 Tiziana Sensi – regista e attrice italiana

Pagine correlate 
 Senso